La Malédiction des pharaons est le titre de plusieurs œuvres :

 La Malédiction des pharaons (), un roman d'Elizabeth Peters de 1981 ;
 La Malédiction des pharaons (The Mummy), un film de Terence Fisher de 1959.

Voir aussi 

 Malédiction, Pharaon et Malédiction du pharaon
 

Homonymie de titre